El término canalete, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 El nombre vulgar de la planta Cordia alliodora
 Canalete (Córdoba), municipio del departamento de Córdoba de Colombia.
 Canalete de Upala, distrito del cantón de Upala de la provincia de Alajuela en Costa Rica.